Панич — славянская фамилия. Известные носители:

 Панич, Бояна (род. 1985) — актриса и модель.
 Панич, Живота (1933—2003) — югославский военачальник, генерал-полковник.
 Панич, Милан (род. 1929) — американский предприниматель, премьер-министр Югославии в 1992—1993.
 Панич, Михаил Семёнович (1903—1990) — советский педагог и писатель, автор книг о педагогике.
 Панич, Тодор (1911—1942) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Панич, Юлиан Александрович (род. 1931) — советский и французский актёр, журналист.